Ernest Renauld, est un essayiste catholique français ;
 Isabelle Renauld (1966 - ), est une actrice française ;

Monument historique 

 Banque Charles Renauld, est un bâtiment remarquable construit entre 1908 et 1910, situé au centre de Nancy.
Patronyme français